Das Monte-Carlo Rolex Masters 2016 war ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 17. April 2016 im französischen Roquebrune-Cap-Martin in der Nähe von Monaco stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2016 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das dritte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000.

Vorjahressieger im Einzel war Novak Đoković. Titelverteidiger im Doppel waren Bob und Mike Bryan.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos zum Aufstieg in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 3.748.925 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 4.094.505 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Monte-Carlo Rolex Masters 2016 fand am 9. und 10. April 2016 statt. Ausgespielt wurden sieben Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld des Turniers.

Die folgenden Spieler hatten die Qualifikation überstanden und standen im Hauptfeld:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Monte-Carlo Rolex Masters 2016 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF, 123 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF, 111 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF, 108 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Roquebrune-Cap-Martin